Lanoue est un patronyme pouvant désigner plusieurs personnes :

 Jean-Baptiste de Lanoue (1701-1760), auteur dramatique et comédien français ;
 Virginie Lanoue, actrice française de la fin du  au début du  ;
 Félix-Hippolyte Lanoüe (1812-1872), peintre paysagiste français, prix de Rome.

Voir aussi 
 La Noue (homonymie)
 Noue